— японская сэйю. В настоящее время работает в компании Mausu Promotion, куда устроилась после окончания анимационной школы «Ёёги» в Фукуоке. Известна ролями Рин Куросавы в Aikatsu! и Аобы Судзукадзэ в аниме-сериале New Game!.

Биография 
В детстве Юки любила смотреть анимационные фильмы по телевидению, и проявляла интерес к индустрии озвучки. Будучи старшеклассницей записалась в театральную секцию, в которой, при возможности накапливала опыт в озвучке. За тем, поступила в анимационную школу "Ёёги"в Фукоке.

В 2013 году по окончании Анимационной академии, она переехала в Токио и устроилась в компанию «Mausu Promotion».

Фильмография 
2014
 Fate/stay night: Unlimited Blade Works — студенты
 Shōnen Hollywood — девушка
2015
 Aikatsu! — Рин Куросава
 Osomatsu-san — студентка
2016
 New Game! — Аоба Судзукадзэ
2017
 Armed Girl's Machiavellism  — Рин Онигавара
 New Game!! — Аоба Судзукадзэ
 «Дракорничная госпожи Кобаяси» — Эльма
2018
 Aikatsu Friends! — Момонэ Юки
 Mitsuboshi Colors — Юи Акамацу
 Ulysses: Jeanne d'Arc and the Alchemist Knight — Филиппита Валуа Бургундская
2021
 «Дракорничная госпожи Кобаяси» (ТВ-2) — Эльма

Видеоигры 
 Azur Lane — Z18
 Blue Reflection — Хинако Сирай
 Code Vein — Рин Мурасамэ
 Girls' Frontline — СР-3М, Destroyer
 The Idolmaster Cinderella Girls — Ёсино Ёрита
 Shironeko Project — Микан Каратати

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Mausu Promotion
 Юки Такада в энциклопедии персоналий сайта Anime News Network
 Юки Такада в Twitter

Родившиеся в префектуре Фукуока
Актрисы озвучивания Японии